Sajó Sándor (1856–1920) elemi iskolai igazgató
 Sajó Sándor (1868–1933) költő, tanár, drámaíró, az MTA levelező tagja